Chupícuaro bezeichnet:

 Chupícuaro-Kultur, eine archäologische Kultur in Mexiko
 Chupícuaro (Guanajuato), einen Ort in Mexiko
 Chupícuaro (Michoacán), einen Ort in Mexiko